9-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 26 по 29 августа 1971 года в Белграде (Югославия). Было разыграно 18 комплектов наград. Программа чемпионата расширилась за счёт 2 спринтов на каноэ на дистанции 500 метров и стала включать в себя 6 спринтов на каноэ и 9 спринтов на байдарках среди мужчин, а также 3 спринта на байдарках среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Командный зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Август 1971 года
Спорт в Югославии в 1971 году
Чемпионаты мира в Югославии
Международные спортивные соревнования в Белграде